Delhi Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Delhi Township (Iowa)
 Delhi Township (Kansas)
 Delhi Township (Michigan)
 Delhi Township (Minnesota)
 Delhi Township (North Dakota)
 Delhi Township (Ohio)
 Delhi Township (Oklahoma)